

Algemeen
heden, de overgang tussen verleden en toekomst, het nu
NU.nl, Nederlandse nieuwssite
Noen (mythologie) of Nu, Egyptische god
Nu (groep), voormalige Nederlandse kunstenaarsgroep, uit 1959
Nu (koning), koning van Champassak
nu (letter), Griekse letter ν
Nu metal, muziekstroming
Nu (tijdschrift), voormalig Nederlands tijdschrift
Nu (volk), etnische groep in China
U Nu (1907-1995), premier van Birma (Myanmar)
U, nu! Gedicht van Joost van den Vondel
Nu Andromedae, een dubbelster in het sterrenbeeld Andromeda
Nu (album), een album van Jim uit 2009

Afkortingen en codes
 Niue, eiland in de Stille Oceaan, met ISO-landcode NU 
 .nu, internetdomein van Niue
 Nicaragua, met NAVO-landcode NU
 Nuoro (provincie), Italiaanse provincie op Sardinië
Nahdlatul Ulama, islamitische organisatie in Indonesië
 Norton Utilities, verzameling hulpprogramma's voor pc's
 Japan Transocean Air, luchtvaartmaatschappij met IATA-code NU
 Getal van Nusselt, de dimensieloze temperatuurgradiënt aan het oppervlak bij convectie.

Zie ook 
 Nu-causaliteit, een begrip uit het boeddhisme